

Toponyme 
 Folleville, commune française de l'Eure
 Folleville, commune française de la Somme
 Château de Folleville
 Folleville, hameau de la commune de Césarville-Dossainville commune française du Loiret
Saint-Jean-de-Folleville , commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Maclou-de-Folleville, commune française, de la Seine-Maritime

Patronyme 
 Antoine Charles Gabriel de Folleville (1749-1835), homme politique français, député en 1789-1791 ;
 Gabriel Guyot de Folleville (1764-1794), ecclésiastique français ;
 Lecatte, dit Folleville, acteur français du  ;
 Louis de Folleville, (1765-1842), homme politique français ;
 Famille Le Sens de Folleville.

Divers 
 Embrassons-nous, Folleville !,  comédie-vaudeville d'Eugène Labiche et Auguste Lefranc

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme